I liga polska 2022/2023 – 75. edycja rozgrywek ogólnokrajowych drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce.
Ich sponsorem tytularnym są zakłady bukmacherskie Fortuna, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa Fortuna I liga.
Weźmie w niej udział 18 drużyn, grających systemem kołowym.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce 

, , , , ,

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki

Baraże o Ekstraklasę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany zostanie turniej barażowy o miejsce w Ekstraklasie w sezonie 2023/2024 pomiędzy zespołami, które zajmą w I lidze pozycje 3–6. W półfinałach baraży, które odbędą się 7 czerwca, pary zostaną ułożone według klucza 3–6 i 4–5, zaś 11 czerwca w finale zmierzą się zwycięzcy półfinałów. We wszystkich meczach gospodarzami będą drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję.

Statystyki

Bramki, kartki

Stadiony 

Uwaga: Dane o pojemności stadionów za Stadiony.net.

Trenerzy 

Źródło: 90minut.pl

Zmiany trenerów

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w polskim sporcie
2023 w polskim sporcie